X.Org steht für:
 X.Org Foundation, Stiftung, welche die Standards für X Window Systeme definiert
 X.Org-Server, Referenzimplementierung der Stiftung

Abkürzung